Глотовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Глотовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Глотовка — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Глотовка — посёлок городского типа в Инзенском районе Ульяновской области.
Глотовка — до 1960 года название села Подгорное в Воскресенском районе Саратовской области.

Украина 
 Глотовка — село в Троицком районе Луганской области.